Чемпіонкою 2017 року була  американка Слоун Стівенс. Вона не зуміла захистити титул, поступившись у чвертьфіналі Анастасії Севастовій.

Турнір виграла японка Наомі Осака. Вона стала першою японською переможницею турніру Великого шолома в одиночному розряді.

Попри поразку в першому колі Симона Халеп зберегла за собою право називатися першою ракеткою світу.

Успіхи та невдачі українок  
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

У першому колі Світоліна виграла в трьох сетах у Сачії Вікері, Бондаренко програла Вірі Лапко, Калініна виграла в Катінки фон Дайхманн з Ліхтенштейну, Ястремська програла чешці Кароліні Муховій, Козлова програла іспанці Ларі Арруабаррені, Цуренко перемогла Алісон Ван Ейтванк.

У другому колі Світоліна перемогла Татьяну Марію з Німеччини, Калініна поступилася Слоун Стівенс, а Цуренко переграла Каролін Возняцкі.

У третьому колі Світоліна виграла в китаянки Ван Цян, а Цуренко перемогла чешку Катержину Сінякову.

У четвертому колі Світоліна програла Анастасії Севастовій із Латвії, а Цуренко здобула перемогу над чешкою Маркетою Вондроушовою і  єдиною з несіяних тенісисток пробилася до чвертьфіналу.

У чвертьфіналі Цуренко поступилася Наомі Осаці з Японії.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2018
2018 у тенісі